D83 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Miwa
 D83 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa Grünfeld